Разяпов:

 Разяпов, Ильфат Султанович — российский боксёр-любитель, Заслуженный мастер спорта РФ.
 Разяпов, Шифа Гарифуллович — тракторист, Герой Социалистического Труда.